La spiaggia, film diretto da Alberto Lattuada (1954)
La spiaggia, film diretto da Mauro Cappelloni (1999)
La spiaggia, romanzo scritto da Cesare Pavese nel 1942
La spiaggia, dipinto di Renato Guttuso